Les Masters de snooker 1979 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni dix des meilleurs joueurs au monde.

Déroulement 
Alex Higgins, vainqueur l'an passé, s'incline en finale 4 manches à 8 contre le Sud-Africain Perrie Mans.

Tableau final 
 Fred Davis
| RD1-score07=2
| RD1-team08= Doug Mountjoy
| RD1-score08=5
| RD1-team15= Patsy Fagan
| RD1-score15=4
| RD1-team16= David Taylor
| RD1-score16=5
| RD2-team01= Alex Higgins
| RD2-score01=5
| RD2-team02= Eddie Charlton
| RD2-score02=2
| RD2-team03= John Spencer
| RD2-score03=0
| RD2-team04= Doug Mountjoy
| RD2-score04=5
| RD2-team05= Perrie Mans
| RD2-score05=5
| RD2-team06= Cliff Thorburn
| RD2-score06=4
| RD2-team07= Ray Reardon
| RD2-score07=5
| RD2-team08= David Taylor
| RD2-score08=2
| RD3-team01= Alex Higgins
| RD3-score01=5
| RD3-team02= Doug Mountjoy
| RD3-score02=1
| RD3-team03= Perrie Mans
| RD3-score03=5
| RD3-team04= Ray Reardon
| RD3-score04=3
| RD4-team01= Alex Higgins
| RD4-score01=4
| RD4-team02= Perrie Mans
| RD4-score02=8
}}

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1979
Snooker en 1979
Sport en janvier 1979
1979